Sint-Maartens voetbalelftal (mannen)
 Sint-Maartens voetbalelftal (vrouwen)